Alternativa Nacionalista Canària, partit d'esquerra nacionalista canària sorgit a Tenerife el 2006
 Congrés Nacional Africà (African National Congress en anglès), partit polític socialdemòcrata de Sud-àfrica 
 Arxiu Nacional de Catalunya, arxiu ubicat a Sant Cugat del Vallès
 Assemblea Nacional Catalana, organització que té per objectiu recuperar la independència política de Catalunya, fundada el 2011
 Associació Nacionalista Catalana, grup catalanista constituït el 1907